Paul Johnson est le patronyme de plusieurs personnalités :

 Paul Johnson (1928-2023), historien et écrivain britannique ;
 Paul Johnson (1935-2016), joueur américain de hockey sur glace ;
 Paul Johnson (1971-2021), auteur-compositeur et disc-jockey ;
 Paul Johnson, auteur-compositeur-interprète et seul membre du groupe de musique indie-folk Canyon City ;
 Paul Johnson (1972-), joueur de squash anglais ;
 Paul Samuel Léo Johnson (1873-1950), conférencier ;
 Paul Johnson (1977-), joueur canadien de hockey sur glace ;